BiH:
 Orahovice (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća
 Orahovice (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde

Vidi i:
 Orahovica (razdvojba)